Armstrong é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Armstrong (Pensilvânia)
 Condado de Armstrong (Texas)

Desambiguações de topônimos